Alexander Buresch (* 1973) – autore tedesco
 Ernst Buresch (1817-1892) – ingegnere ferroviario
 Ernst Siegfried Buresch (1900-1969) – presidente dello Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts
 Friedrich Buresch (1821-1885) – imprenditore tedesco
 Harald Buresch (* 1977) – attore tedesco
 Karl Buresch (1878-1936) – politico austriaco
 Walther Buresch(1860-1928) – giurista tedesco
 Wolfgang Buresch (* 1941) – autore tedesco
 Gino Buresch (1901-1934) – pittore italiano